Savignano se poate referi la:

 Savignano Irpino, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia
 Savignano sul Panaro, comună din provincia Modena, Italia
 Savignano sul Rubicone, comună din provincia Forlì-Cesena, Italia